Алькала-де-ла-Вега () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 139 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de Alcalá de la Vega

Муниципалитеты Куэнки